Plaats in Indonesië
 Tanjung Jaya (Ipuh), een plaats in het bestuurlijke gebied Muko-Muko in de provincie Bengkulu
 Tanjung Jaya (Sungai Serut), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkulu in de provincie Bengkulu
 Tanjung Jaya (Palas), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Selatan in de provincie Lampung
 Tanjung Jaya (Buay Pemaca), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu Selatan in de provincie Zuid-Sumatra

Zie ook 
 Tanjungjaya, doorverwijspagina